

Prénom 
 Krista Allen (née en 1971), actrice américaine.
 Krista Ayne (née en 1982), actrice et modèle américain.
 Krista Grotte (née en 1977), actrice, productrice et scénariste américaine.
 Krista Pärmäkoski (née en 1990), fondeuse finlandaise.
 Krista Phillips (née en 1988), joueuse canadienne de basket-ball.
 Krista Voda (née en 1974), commentatrice sportive américaine.

Voir aussi